En la mitología griega, hay varios personajes llamados Medonte:

 Medonte, hermanastro de Áyax el Menor e hijo bastardo  del rey de Lócrida, Oileo, y de su concubina, la ninfa Rene. Tuvo que desterrarse a Filaca como consecuencia de haber matado a uno de los hermanos de Eriopis, su madrastra, madre de Áyax. Durante la Guerra de Troya, Medonte asumió el mando de las siete naves que Filoctetes había hecho zarpar desde Magnesia cuando el arquero fue recluido en Lemnos debido a la mordedura de una serpiente. Fue muerto por Eneas. (Ilíada, Canto II, verso 727; Canto XV, verso 332) 
 Medonte, Un heraldo de Ítaca que era amable con Penélope pese a que todos sus pretendientes eran groseros. Cuando Odiseo mató a todos los pretendientes, perdonó la vida de Medonte.
 Medonte, El primer arconte de Atenas, hijo del rey Codro.